scharlaken (stof)
scharlakenrood